Naajarsuit Qaqqaat bezeichnet:
 Naajarsuit Qaqqaat (Berg, Qaqortoq) (Nordfjeld), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Naajarsuit Qaqqaat (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland